Ракитная (остановочный пункт) — станция Смоленского направления Московской железной дороги. Расположена в северной части деревни Гнёздово Смоленского района Смоленской области.

Пригородные поезда

Примечания 

Железнодорожные станции и платформы Смоленской области